Мария Лосева (Мэри Лоссефф, также Мара Лосефф); 13 марта 1907, Владивосток — 3 июля 1972, Лондон) — русская, позднее британская певица и актриса.

Жизнь и карьера 
Лосева была партнёршей австрийского тенора Рихарда Таубера с 1929 до середины 1930-х годов на сцене, на экране и в жизни, и сохраняла с ним дружеские отношения вплоть до его смерти в 1948 году. Она была его музой в оперетте 1934 года «Поющая мечта», ей он посвятил серию из трёх песен «Прекрасной госпоже» (An einer schönen Frau), и она снималась вместе с ним в многочисленных постановках. Сделала коммерческую звукозапись одного соло (Петер, Петер) и нескольких дуэтов с Таубером. Снялась в четырёх фильмах: Страна улыбок (1930), Команда любви (1931), Доски, которые означают мир (1935) и Небо — это предел (1938). Обладала красивым сопрано — не особенно выдающимся, но обаятельным и технически правильным исполнением.

Ранняя жизнь Марии Лосевой прошла в достатке. Её отец владел фабрикой, и жизнь семьи была достаточно благополучной. Однако после Октябрьской революции семья была вынуждена бежать в Японию, где они пробыли два года. Затем они переехали в Берлин в 1921 году. Об этом периоде известно мало, за исключением того, что Мария родила внебрачного ребёнка, Дмитрия, в 1927 году. Это не повлияло на её планы сделать карьеру на сцене. Она брала уроки у Берты Никлас-Кемпнер, а Дмитрия отправила в школу-интернат с трехлетнего возраста. Дебютировала в ревю Рудольфа Нельсона в 1929 году, с песней ‘Петер, Петер’. Этот период описал её любовник, пианист и композитор Петер Кройдер, в своей книге «Только куклы не плачут».

Рихард Таубер был одним из зрителей ревю Нельсона и влюбился в Марию и в её голос, с первого взгляда; он чувствовал, что она была той певицей, которую он давно искал, чтобы сыграть роль в его оперетты «Поющая мечта». Изначально, благодаря своему влиянию, она получила главные роли в нескольких спектаклях, в том числе:
 Пал Абрахам «Виктория и её гусар» м «Бал в Савойе»,
 Карл Миллёкер «Дюбарри»,
 Яромир Вайнбергер «Весенние бури»,
 Франц Легар «Паганини»,
 Имре Кальман «Марица»,
 а также в «Поющей мечте».
Критики положительно оценили её выступления. В это время Мэри и Рихард Таубер считались парой, и все ожидали, что они вступят в брак.

Однако к 1933 году у Рихарда возникли проблемы в Германии, поскольку его отец был евреем. Мария поддержала его; они переехали сначала в Вену, а затем в Лондон. Мария приняла участие в нескольких лондонских постановках, но не нашла прежнего успеха с британской аудиторией. В этот период она начала сильно пить, что повлияло и на её исполнение, и привело к профессиональной деградации. Рихард крайне отрицательно относился к алкоголю, и их отношения разладились. Когда Рихард женился на британской актрисе (не певице) Диане Напье в 1936 году, Мария была потрясена и стала пить ещё сильнее. Последнюю крупную роль Мэри получила в постановке «Страны улыбок» Таубера в Южной Африке в 1939 году, но во время этого тура она была заменена дублершей Джози Мэлоун. Ричард сохранял тёплое отношение к ней до самой смерти. Во многих из его 60 с лишним сохранившихся писем повторяется фраза: 'я хотел бы, чтобы всё было иначе'. Он постоянно помогал Мэри деньгами. Попытки Рихарда убедить её бросить пить не увенчались успехом, Мэри практически исчезла с публики, за исключением случайных концертов, которые устраивали её друзья. Последнее её известное выступление состоялось в Борнмутском зимнем саду в 1950 году.

Мэри вышла замуж за актера Брайана Бючела в 1938 году, но брак не сложился, и они расстались задолго до формального развода в 1947 году. Она переехала в Эксмут в 1943 году, без Брайана, потом вернулась в Лондон в квартиру в районе Квинсуэй в 1944 году и прожила там до 1948 года, года смерти Рихарда, который оплачивал проживание. Она также купила ферму в Ирландии, которой управлял её сын Дмитрий, которого она иногда навещала. Ферма была продана в 1956 году.

Она пыталась перевезти своих мать, брата и сестру в Ирландию или в Англию, но не смогла и не видела их больше. После того, как Ричард умер, её финансовое положение стало отчаянным, но она нашла нового партнера по имени Чарльз Холт, а после расставания с ним жила с Вилли Болтом в Эксмуте. К 1955 году, она вернулась в Лондон, жила в Актоне, а затем в Илинге. В 1959 году познакомилась с артистом Васей Мироновским и переехала в его дом в престижном районе Лондона, где она прожила до своей смерти от рака легких в июле 1972 года.

Дискография 
 ‘Peter, Peter’ (part of ‘Das spricht Bände’). Recorded 1929. Available on Bei uns um die Gedächtniskirche rum… Berlin Cabaret (Edel 0014532TLR, 1996). CD 2, track 6.
 ‘Frühling in der Manschurei’ and ‘Traum versunken’, from Frühlingsstürme. With Richard Tauber. German Odeon recording 0-4521, 28 January 1933.
 ‘Sagen dir nicht meine Augen’ and ‘Sing mir ein Liebeslied’, from ’’Der singende Traum’’. With Richard Tauber. Austrian Odeon recording 0-4541, 4 September 1934.

Фильмография 
 Страна улыбок (реж. Макс Райхманн; производство Richard Tauber Tonfilm, Германия, 1930).
 Команда любви (реж. Геза фон Больвари; студия Super-Film, Германия, 1931).
 Доски, которые означают мир (реж. Курт Геррон; Панта-Фильм, Австрия, 1935).
 Небо это предел (реж. Ли Гармс и Джек Бьюкенен; General Film Distributors, Великобритания, 1938).

Библиография 
 Charles, Castle and Tauber, Diana Napier; This was Richard Tauber. London and New York: W.H. Allen, 1971.
 Jürgs, Michel; Gern hab’ ich die Frau’n geküßt: Die Richard-Tauber Biographie. München: List-Verlag, 2000.
 Kreuder, Peter; Nur Puppen habe keine Tränen. Munich: Percha, 1971; reissued Munich: Deutsche Taschenbuch Verlag, 2003.
 Tauber, Diana Napier; My Heart and I. London: Evans Brothers, 1959

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы XX века
Персоналии:Владивосток
Умершие от рака лёгкого